Dorrer steht für:

 Dorrer-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Dorrer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen von Dorrer (1857–1916),  württembergischer Generalleutnant
 Wolfgang von Dorrer (1905–1990), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter